Bulletproof — саундтрек к игре 50 Cent 50 Cent: Bulletproof, выпущенный 23 июля 2007 года лейблами G-Unit Records и Shadyville Entertainment.

Об альбоме
Саундтрек содержит 18 песен 50 Cent, часть из которых записана при участии Tony Yayo, Lloyd Banks, Olivia, DJ Whoo Kid и Mase. Также была выпущена инструментальная версия саундтрека. Покупатели, которые сделали предварительный заказ на альбом, получили возможность приобрести никогда ранее не выпускавшийся DVD 50 Cent No Fear, No Mercy, записанный во время европейского турне исполнителя 2003 года.

Список композиций 
Все композиции спродюсированы Sha Money XL.

«Pimpin» содержит семплы из песни Willie Hutch «I Choose You».

Примечания

Ссылки 

Саундтреки 2007 года
Альбомы 50 Cent
Саундтреки компьютерных игр
Хип-хоп-саундтреки
Саундтреки на английском языке
Альбомы G-Unit Records